Uitwendige (topologie)
Uitwendige afgeleide
Uitwendige ballistiek